Häckner är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl-Einar Häckner (född 1969)
 Einar Häckner (1893 - 1968)
 Yngve Häckner (1895 - 1987)

Se även
 Lista över spårvagnar i Göteborg

Svenska efternamn